W Polsce 
 Pełczyce – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Pełczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Pełczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Pełczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria

 Pełczyce – gmina miejsko-wiejska
 Pełczyce – dawna gromada

Linki zewnętrzne